Prva hrvatska nogometna liga 2011./12. (službeno MAXtv Prva Liga) bila je 21. sezona Prve hrvatske nogometne lige koja je započela u subotu 23. srpnja 2011. i završila 12. svibnja 2012. Sezona se sastojala od 2 dijela: jesenskog i proljetnog. Jesenski je dio trajao od 23. srpnja do 2. prosinca 2011. (prvih 17 kola prvenstva), a proljetni od 18. veljače do 12. svibnja 2012. (zadnjih 13 kola). 

Prvakom je sedmi put uzastopno postao zagrebački Dinamo, tako osvojivši svoj 14. naslov.

Ljestvica

Rezultati

Bilješke
 1: Rezultat dodijeljen.
 Izvor: Prva-HNL Blog

Vidi još
 Prva hrvatska nogometna liga
 Druga HNL 2011./12.
 3. HNL 2011./12.
 4. rang HNL-a 2011./12.
 5. rang HNL-a 2011./12.
 6. rang HNL-a 2011./12.
 7. rang HNL-a 2011./12.
 Hrvatski nogometni kup 2011./12.

Vanjske poveznice
 

2011./12.
 1